Le tournoi de tennis de Forest Hills est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 22 au .

Lucie Šafářová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sania Mirza, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Forest Hills
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Forest Hills
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005